Korona est un mot polonais signifiant «  ».

Histoire 
 Korona peut désigner les territoires de la Couronne du Royaume de Pologne (en polonais : ).
 Korona est l'un des noms officiels de la Pologne dans la République des Deux Nations.

Toponyme 

 Korona, un secteur non constitué en municipalité dans le Comté de Flagler en Floride ;

 Korona, un village dans la voïvodie de Lublin.